<onlyinclude>

Liste (Abkürzungen)